Simon Judit (?) közgazdász, a Corvinus Egyetem tanára
Simon Judit (1956-) Kolozsváron élő erdélyi magyar újságíró
Simon Judit (?) egészségügy közgazdász, a Bécsi Orvostudományi Egyetem oktatója

Simon Judit Kiss József 1875-ös verse